Cette liste reprend tous les joueurs ayant parcourus le plus de   à la course en National Football League au cours d'une saison régulière saison après saison''', ceux parcourus lors des playoffs n'étant pas pris en compte.

Liste des joueurs ayant parcours le plus grand nombre de  à la course par saison

Notes et références

Articles connexes 
 Football américain
 NFL
Liste des records individuels de la NFL

National Football League